Алькала-де-Гурреа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 77,49 км². Население — 282 человека (на 2009 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски